Duffes steht für:
 ein Weinberghäuschen in der Stadt Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Weinberghäuschen (Rhöndorf)
 ein ehemaliges Gefängnis in der Stadt Viersen im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Viersen (M–S)

Siehe auch:
 Duffe